MDL steht für:

 Marsch des Lebens
 Messdienstleister, siehe Smart Metering #Messstellenbetreiber
 MicroStation Development Language, siehe MDL (Programmiersprache)
 Minimum Description Length, ein Maß für die minimale Informationsmenge zur Kodierung einer Sequenz
 Modellgetriebene Architektur in der Softwareentwicklung
 Moldauischer Leu (ISO-4217-Code), Währung der Republik Moldau
 MDL Information Systems GmbH, 1978 als Molecular Design Limited gegründet, siehe Elsevier #Deutsche Elsevier-Unternehmen
 Mandala Airlines (ICAO-Code), indonesische Fluggesellschaft
 Flughafen Mandalay (IATA-Code), internationaler Flughafen von Myanmar
 Motor Distributors, ehemaliges irisches Montagewerk für Automobile

MdL steht für:
 Mitglied des Landtages, Landtagsabgeordneter

mdl steht für:
 Maltesische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code)

mdl. steht für:
 Abkürzung für „mündlich“

.mdl steht für:
 Dateiendung für das Quake/Half-Life-Grafikdatenformat
 Dateiendung für Simulink-Modelldateien

Abkürzung